

Села:
 Кобилянка — Черкаська область, Катеринопільський район
 Кобилянка — Чернігівська область, Чернігівський район

Річки:
 Кобилянка — річка у Рівненській області, притока Корчика (басейн Дніпра)

Населені пункти та їхні частини
 Кобилянка — гміна в Старгардському повіті Західнопоморського воєводства
 Кобилянка — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кобилянка — село в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Кобилянка — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Кобилянка — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Кобилянка — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Кобилянка — частина села Вехуциці в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кобилянка — лісова осада в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки